«Выживание Джека» () — ситком, который показывался на телеканале Fox с 27 марта по 8 мая 2014 года.

7 мая 2014 года Fox закрыл сериал после одного сезона, а последний восьмой эпизод остался не выпущенным в эфир в США.

Сюжет 
Южная Калифорнии, 1991 год. Сюжет сериала вращается вокруг Джека Данливи, доктора медицины, который становится полноценным родителем, когда его жена решает пойти в юридическую школу. Он избирает "нестандартный" - мужской подход к воспитанию своих детей-подростков, Фрэнки и Рейчел.

Производство 
8 октября 2013 года Fox заказал короткий комедийный сериал длительностью в 13 эпизодов, однако 25 октября того же года количество эпизодов было сокращенно до восьми из-за ограничений во времени вещания. Сериал основан на автобиографии Джастина Халперна «Мне не везет с девчонками» (). Также он в сотрудничестве с Патриком Шумахером выступили сценаристами шоу.

В ролях 
 Кристофер Мелони — доктор Джек Данливи
 Рэйчел Харрис — Джоан Данливи
 Коннор Бакли — Фрэнки Данливи
 Клаудия Ли — Рейчел Данливи
 Кевин Эрнандес — Джордж
 Тайлер Фоден — Майк
 Мэл Боусер — Крейг

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Программы телеканала Fox
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США, завершённые в 2014 году